El Pont d'Orrit, nucli de població de Tremp (Pallars Jussà), amb dos ponts sobre la Noguera Ribagorçana que li donen nom:
 El desaparegut pont romànic d'Orrit.
 L'actual pont nou d'Orrit per on passa la carretera.